Марк Нил Браун ( ; родился в 1951), в городе Вальпараисо, штат Индиана, американский астронавт НАСА. Полковник ВВС США (на 1992 год). Участник двух полётов на «Спейс шаттл» —
STS-28,
STS-48,
провел в космосе 10 суток 9 часов 29 минут 21 секунду.

Ранние годы, образование 

Марк Нил Браун родился 18 ноября 1951 года в городе Вальпараисо, штат Индиана. Там же закончил в 1969 году школу, после чего поступил в Университет Пердью где в 1973 году получил степень бакалавра наук по авиационной и космической технике. В Технологическом институте ВВС он получил степень магистра по космической технике в 1980 году.

Военная служба 
На данный момент полковник ВВС США в отставке.
 1974 год — на авиабазе ВВС Логлин (Laughlin AFB) в Техасе прошел летную подготовку и стал пилотом ВВС США. Был назначен в 87-ю эскадрилью истребителей-перехватчиков на авиабазе Сэйер (K.I. Sawyer AFB) в Мичигане, где пилотировал самолеты T-33 и F-106.
 1979 год — был направлен на авиабазу Райт-Пэттерсон в Огайо, на обучение в Технологический институт ВВС.
 1980 год — был направлен на службу в Космический центр имени Линдона Джонсона. Служил инженером в отделе обеспечения полетов, участвовал в работах по выработке рекомендаций по применению оборудования, установленного на борту шаттла. Во время первых полетов шаттлов работал в группе обеспечения в Центре управления полетом.
 июль 1993 год — ушёл в отставку.

Космическая подготовка 
 1984 год — май — стал кандидатом в отряд астронавтов НАСА во время 10-го набора в качестве специалиста полёта.
 1984 год — июль — приступил к обучению по курсу «Общекосмическая подготовка» (ОКП).
 1985 год — июнь — окончил курс «Общекосмическая подготовка» (ОКП), получил квалификацию «специалист полёта» шаттла и назначение в Отдел астронавтов НАСА.
 1985 год — декабрь — был назначен в экипаж шаттла для полёта по программе министерства обороны (Department of Defense), однако после катастрофы шаттла Челленджер полёт был отменён.
 1986 год — 1987 год работал в группе по усовершенствованию конструкции твердотопливных ускорителей шаттла.
 1989 год — 1991 год работал в группе по созданию орбитальной станции «Фридом».
 1988 год — февраль — был назначен в экипаж STS-28.

Полеты в космос 
 STS-28 — Колумбия (шаттл) — в качестве специалиста по программе полёта-3 с 8 по 13 августа 1989 года. Продолжительность полёта шаттла — 5 суток 1 час 00 минут 53 секунды.
 STS-48 — Дискавери (шаттл) — в качестве специалиста по программе полёта с 12 по 18 сентября 1991 года. Продолжительность полёта шаттла — 5 суток 8 часов 28 минут 28 секунд.

 1993 год — июль — ушёл из отряда астронавтов и из НАСА.

Профессиональная деятельность 
 1993 год — начал работать Начальником Отдела космических исследований (Space Division) в корпорации (General Research Corporation) в Дайтоне, штат Огайо.
 Работал в Командовании аэрокосмической обороны.

Награды и премии 
 Медаль «За отличную службу» (США).
 Похвальная медаль ВВС США.
 Медаль Боевой готовности США.
 Медаль за службу национальной обороне (США).
 Две Медали «За космический полёт».
 Медаль ВВС «За заслуги».
 Памятная медаль «За службу по защите нации».

Семья 
 Жена — Линн Э. Андерсон (Lynne A. Anderson), у них две дочери. Увлечения — разные виды спорта, бег трусцой (джоггинг), туризм, рыбалка и шахматы.

См. также 
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 
 Kennedy Space Center STS-48 Archive .

Астронавты США
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Школы аэронавтики и астронавтики Университета Пердью
Выпускники Технологического института ВВС США
Авиаконструкторы США